Подстёпки — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Луговая.

Население

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа